Bullion ist:

 eine Anlagemünze
 eine französische Gemeinde, siehe Bullion (Yvelines)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bullion (Louisiana)
 Bullion (Missouri)
 Bullion (Nevada)
 Bullion (Pennsylvania)
 Bullion Falls (Utah)

Personen:
 Constanze von Bullion (* 1964), deutsche Journalistin
 Gertraud von Bullion (1891–1930), erste Schoenstätter Marienschwester
 Irma Gräfin von Bullion (1885–1944), Ehefrau von General Alfred Jodl
 John L. Bullion (* 1944), US-amerikanischer Historiker
Konrad Graf von Bullion (1893–1976), deutscher Generalingenieur

Sonstiges:
 Bullion Mountains, Gebirge in Süd-Kalifornien

im NRHP gelistete Objekte:
 Bullion Plaza School, in Miami, Arizona, (ID-Nr. 00001591)
 Bullion Tunnel, in Avery, Idaho, (ID-Nr. 84001160)

Siehe auch:
 Bullion Stone
 Bullionismus
 Bouillon